Dimitar Dantschew ist der Name folgender Personen:

* Dimitar Dantschew (Schachspieler) (1912–??), bulgarischer Schachspieler 
 Dimitar Dantschew (Politiker) (* 1978), bulgarischer Politiker 
 Dimitar Dantschew (Pokerspieler) (* 1985), bulgarischer Pokerspieler